Ludwig Pfyffer von Altishofen (1524-1594) – condottiero e politico svizzero
 Ludwig Pfyffer von Altishofen (... – 1686) –  ufficiale svizzero, comandante della Guardia Svizzera